Обердисбах () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. 

Входит в состав округа Конольфинген. Население составляет 2827 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0619.

Ссылки 
 Официальная страница